Белебёлковское сельское поселение — муниципальное образование в Поддорском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — село Белебёлка.

География 
Территория сельского поселения расположена на юге Новгородской области, к северу от города Холм, к северу от Поддорья и к югу от Старой Руссы. По территории муниципального образования протекают реки Полисть и Холынья.

История 
Белебёлковское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года . Главой сельского поселения была Лисина Зинаида Михайловна. По результатам досрочных выборов, проводившихся 26 апреля 2009 года, главой Белебёлковского сельского поселения была избрана Иванова Надежда Савельевна, выдвинутая Поддорским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», до избрания — заместитель Главы администрации Белебёлковского сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит автодорога из Поддорья в Старую Руссу.

Примечания 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Поддорского района